bałwan – posąg bóstwa pogańskiego
 bałwan soli – obrobiona przez górników bryła soli
 bałwan śniegowy – nieforemna figura ze śniegu podobna do postaci ludzkiej
 bałwan – duża fala morska
 bałwan, cień (gwara myśliwska) – wypchany cietrzew lub jego makieta używany na wabia

ru:Болван